Il y a deux gares ferroviaires principales situées dans la commune d'Évry-Courcouronnes, anciennement Évry jusqu’à sa fusion en 2019 avec la commune de Courcouronnes (département de l'Essonne) :
 Gare d'Évry-Val-de-Seine, auparavant désignée comme Gare d'Évry, ouverte en 1840,
 Gare d'Évry-Courcouronnes, mise en service en  pour la desserte de la ville nouvelle. Il figure parfois sur les plans la mention « Évry-Courcouronnes centre ».

En outre la gare de Grand Bourg est à cheval sur la commune d'Évry et celle de Ris Orangis.

Evry